Hinkelbein ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Hinkelbein (1909–1967), deutscher Stuka-Pilot der Wehrmacht und Offizier, zuletzt im Dienstgrad eines Generalmajors der Bundeswehr
 Susanne Hinkelbein (* 1953), deutsche Komponistin
 Wolfgang Hinkelbein (1948–2015), deutscher Mediziner